Влади́мир Михайле́нко:
 Михайленко, Владимир Алексеевич (род. 1973) — украинский легкоатлет-многоборец.
 Михайленко, Владимир Иванович (род. 1960) — советский футболист.
 Михайленко, Владимир Степанович (род. 1946) — советский и украинский физик-теоретик.